Mark IX steht für:

 Mark IX (Panzer),  britischer Transportpanzer
 Jaguar Mark IX, Pkw-Modell